MZP steht für:
 Motueka, IATA-Code des neuseeländischen Flughafens
 Mehrzweckpistole, zum Verschießen von Tränengas und Taser 

MZ-P steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik

MZP